Бартошице:

 Бартошице — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Бартошицкий повят.
 Бартошице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бартошицкий повят, Варминско-Мазурское воеводство.